Niemcy:
 Niederkirchen – dzielnica St. Wendel
 Niederkirchen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kaiserslautern
 Niederkirchen bei Deidesheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Dürkheim